Тама́ра Северья́новна Мхеи́дзе (22 декабря 1915, Кутаиси — 11 апреля 2007, Тбилиси) — грузинский арахнолог.

Биография
Родилась в семье школьного учителя русского языка Северьяна Николаевича Мхеидзе и Мариам Наримовны Мосидзе. В 1931 году поступила в Университет имени Сталина в Тбилиси. После окончания учёбы в 1937 году, продолжила работу в университете в качестве лаборанта. Кандидат наук с 1943 года, тема диссертация — фаунистика пауков Грузии. С 1949 года и до выхода на пенсию в 1990 году преподавала энтомологию и зоологию беспозвоночных. Полевую практику Тамара Северьяновна вела вплоть до 2006 года. Умерла в 2007 году после тяжёлой болезни.

Была замужем за лимнологом Лавроси Кутубидзе (1911—1977).

Научная деятельность
Тамара Мхеидзе была первым арахнологом из Кавказского региона. Её основные исследования касались арахнофауны Грузии. В своих более чем 30 публикациях она описала 35 видов и 2 подвида пауков из 12 семейств, а также 7 видов сенокосцев (часть названий сведены в синонимы). Личная коллекция передана Грузинскому национальному музею.

Публикации

Примечания

Литература
 
 

Арахнологи
Выпускники Тбилисского государственного университета
Преподаватели Тбилисского государственного университета